ESY steht für:
 East Surrey Regiment, ehemaliges britisches Regiment, aufgegangen im Queen's Royal Surrey Regiment, heute Teil der Queen's Division
 Extended School Year, US-amerikanisches Förderprogramm für Studenten mit Behinderungen gemäß dem Individuals with Disabilities Education Act des 101. Kongresses der Vereinigten Staaten
 Εθνικό Σύστημα Υγείας, Nationaler Gesundheitsdienst Griechenlands

ESY bzw. ESy steht für:
 Embedded System, deutsch „Eingebettetes System“, elektronischer Rechner oder auch Computer, der in einen technischen Kontext eingebunden (eingebettet) ist

Esy steht für:
 Esy, musikalische Hommage (1952) an Esy Morales von Tito Puente

Esy ist der Spitzname folgender Personen:
 Esy Morales (Ismael „Esy“ Morales Sanabria; 1917–1950), puertorikanischer Jazzflötist

esy steht für:
 Eskayan (ISO-639-3-Code), Kunstsprache der Eskaya (auch Visayan-Eskaya) auf Bohol, Central Visayas, Philippinen

Abkürzung